Diese Liste der Abgeordneten zum Tiroler Landtag (I. Gesetzgebungsperiode) listet alle Abgeordneten zum Tiroler Landtag in der I. Gesetzgebungsperiode vom 11. Dezember 1945 bis zum 25. Oktober 1949 auf. Nach der Landtagswahl 1945 stellte die Österreichische Volkspartei (ÖVP) 26 Abgeordnete. Des Weiteren war die Sozialistische Partei Österreichs (SPÖ) mit zehn Abgeordneten im Landtag vertreten.

Nach der Angelobung der Abgeordneten am 11. Dezember 1945 wählten die Landtagsabgeordneten die Mitglieder der Landesregierung Weißgatterer I. Die Gesetzgebungsperiode endete mit der Angelobung der Abgeordneten der II. Legislaturperiode am 25. Oktober 1949.

Funktionen

Landtagsabgeordnete

Literatur 
 Josef Rauchenberger (Hrsg.): Stichwort Bundesländer – Bundesrat. Wahlen und Vertretungskörper der Länder von 1945 bis 2000. Wien 2000, ISBN 3-9011-1105-0.

01